Большие Горки — топоним в России:

 Большие Горки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Большие Горки — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Большие Горки — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Большие Горки — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Большие Горки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Большие Горки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Большие Горки — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Большая Горка
 Малые Горки